Bieg indywidualny mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2021 odbył się 17 lutego w Pokljuce. Była to siódma konkurencja podczas tych mistrzostw. Wystartowało w niej 101 zawodników, z których 100 ukończyło zawody. Mistrzem świata został Norweg Sturla Lægreid, srebro zdobył Arnd Peiffer z Niemiec, a trzecie miejsce zajął kolejny Norweg - Johannes Dale.

Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Andrzej Nędza-Kubiniec, który zajął 58. miejsce.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2021